Příjmení Kejmar nosí více významných osobností:

 Emanuel Kejmar (1881–1951) – československý politik
 Josef Kejmar (* 1957) – český fotbalista, záložník
 Miroslav Kejmar (* 1941) – český trumpetista
 Pavel Kejmar (* 1990) – český motocyklový závodník